Osoby:
 Godfrey – amerykański aktor i komik
 Matt Godfrey – amerykański bokser

Miejscowości w USA:
 Godfrey – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 Godfrey (ang. Godfrey Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Godfrey (ang. Godfrey Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk